HMS „Upholder” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca obrońcę, strażnika (praw, wartości itp.):
  – okręt podwodny typu U zwodowany w 1940, zatopiony na Morzu Śródziemnym w 1942.
  – okręt podwodny typu Upholder zwodowany w 1986, wycofany ze służby w 1994, w 2004 przekazany Royal Canadian Navy i przechrzczony na HMCS „Chicoutimi”, w tym samym roku uszkodzony przez pożar, po naprawach wcielony do służby w 2015.

Przypisy 

Upholder